Ꜳ, ꜳ (лигатура AA) — буква расширенной латиницы. Является лигатурой двух букв латиницы A.

Использование 
Использовалась в старонорвежском языке. Обозначала долгий звук .

Надстрочная капительная форма буквы () используется в символах качества голоса для обозначения черпаловидно-надгортанной фонации.

Кодировка 
Заглавная и строчная формы буквы были закодированы в блоке Юникода «Расширенная латиница — D» () в версии 5.1 (апрель 2008) под кодами U+A732 и U+A733 соответственно.

Надстрочная капительная форма буквы была закодирована в блоке Юникода «Расширенная латиница — F» () в версии 14.0, вышедшей 14 сентября 2021 года, под кодом U+10780.

См. также 
 Список латинских букв
 Aa (диграф)

Примечания

Ссылки